Екатерина Анатольевна Дудко (, 18 октября 1991) — белорусская футболистка, выступающая на позиции нападающей.

Достижения 
командные
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
 бронзовый призёр (2): 2019, 2020

Командная статистика

Примечания 

Футболистки Белоруссии
Игроки ЖФК «Неман»